Bassan ist der Name folgender Orte:
 Bassan, Gemeinde in der französischen Département Hérault

Bassan bzw. Başsan ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Bassan (1926–1990), italienischer Dokumentarfilmer
 Danni Bassan (* 1955), israelischer Musiker
 Emrah Başsan (* 1992), türkischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Basan